Makosch ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Makosch (1896–1975), deutscher SS-Führer
 Ulrich Makosch (1933–2008), deutscher Journalist